Софија Доротеја од Брауншвајга-Линебурга или Софија Доротеја од Целе (нем. Prinzessin Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg-Celle) је била супруга енглеског краља Џорџа I. Она није била крунисана краљица Велике Британије.

Биографија 
Рођена је 15. септембра 1666, у немачком граду Целе. Била је једино дете Георга Вилхелма, војводе од Брауншвајг-Линебурга и Елеоноре Дезмир д'Олбруз. Многи су је просили, али се на крају удала за Џорџа I. Венчање је одржано 21. новембра 1679, у Целе. Касније се овај брак потпуно распао. Због честих сукоба, је Џорџ почео варати своју супругу. Софија је онда била окривљена за „зловољно остављање супруга“. 28. децембра 1694, је Џорџ затражио развод од Софије а онда се више никад није оженио. Након развода, је била послана у замак, у Алдену. Није смела одржавати контакте ни с децом, ни с оцем, само ју је мајка смела посећивати. Могла је бити ван замка само ако јој је то било дозвољено и то под надзором. У овом затвору је живела до њене смрти 1726.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1666.
Умрли 1726.